Даниэль Лигу  (1921—2013) — французский историк, внесший большой вклад в изучение истории масонства. Он являлся братом-близнецом поэта Роберта Лигу.

Биография 
Даниэль Лигу стал профессором истории в 1947 году. Профессор университета в Дижоне, где и преподавал с 1963 по 1989 год. Основная его научная деятельность посвящена масонологии, то есть, истории масонства. Его основным трудом является «Словарь масонства», который периодически дополняется и переиздаётся. Словарь масонства — это авторитетное научное издание в котором исследуется масонство и его история. Последнее издание вышло в 2006 году.

Даниэль Лигу был членом ложи Великого востока Франции «Apes Mellificant».

Даниэль Лигу скончался 6 июля 2013 года на 92-м году в Дижоне.

Публикации 
 Montauban à la fin de l’Ancien Régime et aux débuts de la Révolution (1787—1794), Paris, M. Rivière, 1958.
 Histoire du socialisme en France (1871—1961), Paris, Presses universitaires de France, 1962.
 La Loge maçonnique de Sorèze de 1786 à 1815, Albi, Archives départementales, 1963.
 Chansons maçonniques (18 et 19 siècles), choisies et commentées par Daniel Ligou, Paris, Cercle des amis de la bibliothèque initiatique, 1972.
 Sur l’histoire de la Franc-Maçonnerie. Une " Maçonologie " scientifique est-elle possible ?, Paris, Garnier frères, 1972.
 (dir.), Dictionnaire universel de la franc-maçonnerie. Hommes illustres, pays, rites, symboles, avec la collaboration de Daniel Beresniak et Marian Berlewi, Paris, Éditions de Navarre-Éditions du Prisme, 1974 ; plusieurs rééditions, dernière: (éd.), Dictionnaire de la franc-maçonnerie, (avec Georges Alquier, Robert Amadou], Paul Anxionnaz, etc.), Paris, Presses Universitaires de France, " Quadrige Dicos Poche ", 2004, rééd. 2006.
 La Franc-maçonnerie, textes choisis et présentés par Daniel Ligou, Paris, Presses universitaires de France, 1977.
 Anderson’s constitutions, (1723), texte anglais de l'édition de 1723, introduction, traduction et notes par Daniel Ligou, Paris, Lauzeray, " Scripta ac fontes Ordinis latomorum. Textes et sources de l’Ordre maçonnique ", 1978.
 avec l’abbé J.-C. Desbrosse, La Franc-maçonnerie à Chalon-sur-Saône et à Mâcon au XVIII siècle, Paris, Lauzeray, 1979.
 Histoire des francs-maçons en France, Toulouse, Privat, 1981
 Commentaires sur les écrits maçoniques de Joseph de Maistre. Romantisme. Année 1985. Vol.15. N°48 ;pp.112-113.
 Franc-maçonnerie et Révolution française (1789—1799). Franc-maçonnerie et révolutions'', Paris, Chiron-Detrad, 1989.

Переизданные авторы 
Даниэль Лигу способствовал переизданию многих масонских публикаций следующих авторов:
 Этьен-Франсуа Базо (1782—186 ?)
 Альберт Лантонэ (1859—1949)
 Ледбитер, Чарлз Уэбстер (1848—1934)
 Гастон Мартен (1886—1960)
 Габриэль-Луи Перо (1700—1767)
 Клод-Антуан Тори (1757—1827)
 Пьер Жерар Вассаль (1769—1840)

Примечания 

Историки масонства
Масоны ВВФ
Историки Франции
Писатели Франции